Пазиняки () — село в Яворовской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 158 человек. Занимает площадь 0,266 км². Почтовый индекс — 81017. Телефонный код — 3259.

Ссылки 
 Пазиняки на сайте Верховной рады Украины